S80 ou S-80 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Soukhoï Su-80, un avion russe ;
 S-80, un sous-marin soviétique de  ;
 Classe S-80, une classe de sous-marins militaires espagnols.

Médecine 
 Lésion traumatique superficielle de la jambe, d’après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot S80, un appareil photo numérique du fabricant japonais Canon.

Transports 
Aéronautique
 Soukhoï Su-80, un avion russe.

Automobile
 Volvo S80, un modèle du constructeur suédois Volvo.

Train
  Ligne S80 du S-Bahn de Vienne en Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres